Waldenburg (Baden-Württemberg)
Waldenburg (Basileia-Campo)
 Wałbrzych — cidade da Polônia

Desambiguações de topônimos